Amerikai Egyesült Államok
 Rogers (Arkansas)
 Rogers (Észak-Dakota)
 Rogers (Indiana)
 Rogers (Kalifornia)
 Rogers (Kansas)
 Rogers (Kentucky)
 Rogers (Minnesota)
 Rogers (Nebraska)
 Rogers (Ohio)
 Rogers (Texas)
 Rogers (Új-Mexikó)
 Rogers (Virginia)
 Petroleum (Nyugat-Virginia), más néven Rogers
 Rogers megye (Oklahoma)